Santa Margarita hace referencia a varios artículos:

Religión

Santas 
 Margarita de Antioquía (2??-h.304), legendaria santa católica y ortodoxa.
 Margarita de Escocia (1045-1093), reina y santa católica escocesa.
 Margarita de Hungría (1242-1270), santa y princesa real húngara.
 Margarita de Cortona (1247-1297), religiosa y santa católica italiana.
 Margarita María Alacoque (1647-1690), religiosa y santa católica francesa.

Edificios 
 Capilla de Santa Margarita (Münchwilen), en Suiza.
 Ermita de Santa Margarita
 Iglesia de Santa Margarita

Pinturas 
 Santa Margarita (ca. 1631), cuadro del pintor español Francisco de Zurbarán;

Divisiones administrativas 
 Argentina
 Santa Margarita (Argentina), localidad de Santa Fe.
 España
 Santa Margarita, localidad en la provincia de Baleares.
 Santa Margarita de Montbuy, municipio y localidad en la provincia de Barcelona.
 Santa Margarita y Monjós, municipio y localidad en la provincia de Barcelona.
 Estados Unidos
 Santa Margarita, lugar designado por el censo de California.
 Rancho Santa Margarita, lugar designado por el censo del condado de Orange, California.

Toponimia 
 Chile
 Fuerte de Santa Margarita de Austria (f.1557), en Biobío.
 España
 Parque de Santa Margarita (La Coruña)
 Volcán de Santa Margarita
 Estados Unidos
 Rancho Santa Margarita (San Diego), rancho histórico ubicado en Camp Pendleton, San Diego, California.
 Francia
 Cementerio de Santa Margarita (París)
 México
 Isla Santa Margarita, en el océano Pacífico, estado de Baja California Sur.